Мессьє ()  — прізвище французького походження

 Марк Мессьє— канадський хокеїст
 Шарль Мессьє — французький астроном